Хохотуй — топоним в России:

 Хохотуй — село в Забайкальском крае.
 Хохотуй — река в Забайкальском крае.
 Хохотуй — станция Забайкальской железной дороги.